Jansen o similar puede referirse a:

 Cornelio Jansenio (1585-1638), obispo de Ypres, y padre del movimiento religioso conocido como jansenismo.
 Pieter Jansen (1882-1955), botánico con la abreviatura Jansen, y además pteridólogo, briólogo, y agrostólogo neerlandés.

Desambiguación de términos similares 
 Janssen 
 Janssens